Au château de Versailles, l'appartement de la Reine peut faire référence à :
 Grand Appartement de la Reine
 Petit Appartement de la reine